Encore une fois est le titre de plusieurs œuvres :
 Encore une fois, film de Heinosuke Gosho (1947) ;
 Encore une fois, chanson de Hélène Ségara (2003) ;
 Encore une fois, album de Patrick Bruel (2022).